

Краснознаменка — присілок, Звіриноголовський округ, Курганська область
 Краснознаменка — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Краснознаменка — село, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Краснознаменка — село, Кур'їнський район, Алтайський край
 Краснознаменка — село, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Краснознаменка — село, Хабаровський район, Хабаровський край

Краснознаменка — колишня назва села Сергіївка (Полтавська область, Гадяцький район)

Див. також 
 Краснознаменне
 Краснознаменськ
 Краснознам'янка
 Червонознам'янка